Cheatham ist der Familienname folgender Personen:

 Arni Cheatham (* ≈1945), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Benjamin Franklin Cheatham (1820–1886), Goldminenbesitzer in Kalifornien, General der Konföderation im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Doc Cheatham (1905–1997), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Henry P. Cheatham (1857–1935), US-amerikanischer Politiker
 Jeannie Cheatham (* 1937), US-amerikanische Rhythm and Blues und Jazzsängerin, Pianistin, Keyboarderin und Arrangeurin
 Jimmy Cheatham (1924–2007), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Maree Cheatham (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Oliver Cheatham (1948–2013), US-amerikanischer Sänger
 Richard Cheatham (1799–1845), US-amerikanischer Politiker
 Richard Boone Cheatham (1824–1877), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten
 Cheatham (Arkansas)
 Cheatham County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Cheatham Building, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 80003787
 Cheatham County Courthouse, in Ashland City, Tennessee, ID-Nr. 76001769

Siehe auch:
 Cheetham
 Chatham